Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Alberto Mancini e Yannick Noah che hanno battuto in finale Marcelo Filippini e Horst Skoff 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Michael Mortensen /  Javier Sánchez (semifinali)
 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Nizza 1990